Rothenbühler ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Rothenbühler (* 1948), Schweizer Journalist
 Régis Rothenbühler (* 1970), Schweizer Fußballspieler und -trainer